Advance Australia Fair este imnul național din Australia.

Versuri
Versurile imnului au fost adoptate în 1984:

 Australians all let us rejoice,
 For we are one and free;
 We've golden soil and wealth for toil;
 Our home is girt by sea;
 Our land abounds in nature's gifts
 Of beauty rich and rare;
 In history's page, let every stage
 Advance Australia Fair.
 In joyful strains then let us sing,
 Advance Australia Fair.

 Beneath our radiant Southern Cross
 We'll toil with hearts and hands;
 To make this Commonwealth of ours
 Renowned of all the lands;
 For those who've come across the seas
 We've boundless plains to share;
 With courage let us all combine
 To Advance Australia Fair.
 In joyful strains then let us sing,
 Advance Australia Fair.

Note

Imnuri naționale